Un glosario de términos relativos a la teoría de sistemas.

A 

  Alopoyesis: el proceso mediante el cual un sistema produce algo distinto al sistema en sí.
  Alostasis: el proceso de lograr estabilidad, u homeostasis, a través del cambio fisiológico o de comportamiento.

  Antirreduccionismo: posición que defende que no todas las propiedades de un sistema pueden explicarse en términos de sus partes constituyentes y sus interacciones. Contrasta con el reduccionismo.
  Aparición: La aparición de características novedosas exhibidas en el nivel de todo el conjunto, pero no por los componentes de forma aislada.
Autoorganización: proceso en el que la organización interna de un sistema, normalmente un sistema abierto, aumenta su complejidad sin ser guiada o administrada por una fuente externa.

  Autopoiesis: proceso por el cual un sistema se regenera a sí mismo a través de la autorreproducción de sus propios elementos y de la red de interacciones que los caracteriza. Un sistema autopoietico se renueva, repara y se replica o reproduce en un flujo de materia y energía. Nota: desde un punto de vista estrictamente maturaniano, la autopoiesis es una propiedad esencial de los sistemas biológicos / vivos.

B 

 Baja jerarquía: un tipo específico de jerarquía que involucra una disposición "de abajo hacia arriba" de las entidades de manera que pocas están influenciadas por muchas.

C 

Caja blanca: un término técnico para un dispositivo o sistema analizado o probado según el conocimiento de su estructura interna (en comparación con la caja negra).
Caja negra: es un término técnico para un dispositivo, sistema u objeto cuando se ve principalmente en términos de sus características de entrada y salida.

 Capacidad de adaptación: es una parte importante de la resiliencia de los sistemas frente a una perturbación, ayudando a minimizar la pérdida de función en los sistemas humanos, sociales y biológicos colectivos.

Complejidad: un sistema complejo se caracteriza por componentes que interactúan de múltiples maneras y siguen las reglas locales. Un sistema complejo se caracteriza por sus capas. 
Construcción de modelos: una investigación disciplinada mediante la cual se construye una representación conceptual (abstracta) de un sistema o se representa una representación de los resultados esperados. 
Cultura: El resultado de procesos de aprendizaje individual que distinguen a un grupo social de animales superiores de otro. En la cultura humana es el conjunto de conceptos, productos y actividades interrelacionados a través de los cuales los humanos se expresan, interactúan entre sí y se hacen conscientes de sí mismos y del mundo que los rodea.

D 

 Diseño de sistemas: una investigación disciplinada orientada a la decisión que apunta a la construcción de un modelo que sea una representación abstracta de un sistema futuro.
Desarrollo: El proceso de liberar un sistema de su conjunto anterior de condiciones limitantes. Es una mejora de las condiciones o la calidad.

E 

 Emergencia débil: tipo de emergencia en la cual la propiedad emergente se puede reducir a sus constituyentes individuales.

 Emergencia fuerte: un tipo de emergencia en la cual la propiedad emergente es irreductible a sus constituyentes individuales.
 Enantiostasis: la capacidad de un sistema abierto, especialmente un organismo vivo, para estabilizar y conservar la función a pesar de un entorno inestable.
 Enredo: un estado en el que la forma de ser, o forma de existencia, de un sistema está inextricablemente vinculada a la de otro sistema o conjunto de sistemas.
 Entropía: en física, la entropía es una medida de la energía que se gasta en un sistema físico pero que no realiza ningún trabajo útil y tiende a disminuir el orden organizativo del sistema.
 Entorno: el contexto dentro del cual existe un sistema. Está compuesto por todas las cosas que son externas al sistema, e incluye todo lo que puede afectar al sistema, y puede verse afectado por él en cualquier momento.
  Equifinalidad: en sistemas abiertos, el principio de que se puede alcanzar el mismo estado final desde diferentes condiciones iniciales, o de diferentes maneras.
Estado estacionario: estado en el que las variables (denominadas variables de estado) que definen el comportamiento de un sistema o un proceso permanecen invariables en el tiempo. En química, es una situación más general que el equilibrio dinámico. Si un sistema está en estado estable, el comportamiento observado recientemente del sistema continuará en el futuro. En los sistemas estocásticos, las probabilidades de que se repitan varios estados se mantendrán constantes.

  Estructura disipativa: un término inventado por Ilya Prigogine para describir estructuras químicas complejas que experimentan el proceso de cambio químico a través de la disipación de la entropía en su entorno y la importación correspondiente de "negentropía" de su entorno. También conocidos como sistemas sintrópicos.

  Evolución: una tendencia hacia una mayor complejidad estructural, simplicidad ecológica y / u organizativa, modos de operación más eficientes, mayor armonía dinámica, etc. Como proceso cósmico, no se limita al dominio de los fenómenos biológicos, sino que se extiende para incluir todos los aspectos de cambio en sistemas dinámicos abiertos, con un intercambio de información y energía.

F 

Fallo en cascada: Fallo en un sistema de partes interconectadas, donde el servicio proporcionado depende del funcionamiento de una parte precedente, y el fallo de una parte precedente puede desencadenar el fallo de partes sucesivas.
Feedback (Retroalimentación): Una señal de monitoreo funcional obtenida de un sistema dinámico y continuo dado. Una función de retroalimentación solo tiene sentido si esta señal de monitoreo se devuelve a una estructura de control eventual dentro de un sistema y se compara con un estado deseable conocido. La diferencia entre la señal de monitoreo de retroalimentación y el estado deseable del sistema da la noción de error. La cantidad de error puede guiar las acciones correctivas en el sistema que pueden devolver el sistema al estado deseado.

H 

 Heterarquía: un orden de cosas en el que no hay un solo pico o elemento principal, y en el que el elemento que es dominante en un momento dado depende de la situación total. El término se usa a menudo en contraste con la jerarquía, es decir, una disposición vertical de entidades (sistemas y sus subsistemas), generalmente ordenados de arriba hacia abajo en lugar de abajo hacia arriba.
 Holarquía: un concepto inventado por Arthur Koestler para describir un comportamiento que es en parte una función de la naturaleza individual y en parte una función de la naturaleza del sistema de incrustación, que generalmente funciona de manera ascendente.
 Holismo: Una estrategia descriptiva e investigadora no reduccionista para generar principios explicativos de sistemas completos. La atención se centra en las propiedades emergentes del conjunto más que en el comportamiento reduccionista de las partes aisladas.
 Holón (filosofía): Un todo en sí mismo, así como parte de un sistema más grande.
 Homeorhesis: un concepto que abarca los sistemas dinámicos que regresan a una trayectoria, a diferencia de los sistemas que regresan a un estado particular, que se denomina homeostasis.
 Homeostasis: la propiedad de un sistema abierto o un sistema cerrado (especialmente un organismo vivo) que regula su entorno interno para mantener una condición estable y constante.

I 

  Integración: un estado en el que un sistema está anidado en otro sistema.

 Integridad: en referencia a los sistemas, la condición en la que se considera que los sistemas son estructuralmente divisibles, pero funcionalmente indivisibles en otros con propiedades emergentes.

L 

 Límites: las condiciones paramétricas, a menudo vagas, siempre estipuladas subjetivamente, que delimitan y definen un sistema y lo diferencian de su entorno.

M 

 Metaestabilidad: la capacidad de un estado de no equilibrio para persistir durante un período de tiempo.
 Metodología de sistemas blandos: un enfoque sistémico para enfrentar situaciones problemáticas del mundo real, un enfoque que proporciona un marco de estructuración de problemas para que los usuarios puedan enfrentar el tipo de situaciones problemáticas desordenadas que carecen de una definición formal del problema.
Modelo de proceso: una organización de conceptos y principios de sistemas que retratan el comportamiento de un sistema a través del tiempo. Su metáfora es la "imagen en movimiento", la "película" del sistema.

P 

 Proceso: Una secuencia natural o diseñada de acciones de un agente o cambios de propiedades o atributos de un objeto o sistema.

R 

 Reduccionismo: un tipo de orientación científica que busca comprender los fenómenos: a) desglosándolos en sus partes más pequeñas posibles (un proceso conocido como reduccionismo analítico) o, por el contrario, b) combinándolos con una totalidad unidimensional (un proceso conocido como reduccionismo holístico).

S 

 Sincronía o sincronicidad: en ingeniería; concurrencia de períodos y / o fases. La simultaneidad de los acontecimientos o movimientos: sucesos contemporáneos. En el pensamiento de los sistemas evolutivos: una afortunada coincidencia de fenómeno y / o de acontecimientos.
 Sinergia: el proceso por el cual un sistema genera propiedades emergentes que resultan en la condición en la que un sistema puede considerarse más que la suma de sus partes, o igual a la suma de sus partes más sus relaciones.
 Sintonía: en la teoría de los sistemas evolutivos, la consonancia evolutiva, la aparición y la persistencia de un régimen dinámico evolutivamente sintonizado, una alineación creativa con propósito y una sintonía con los flujos evolutivos de nuestro entorno. En la ingeniería de radio tradicional, una condición en la que dos osciladores tienen la misma frecuencia de resonancia.
 Sintropía: El proceso de importación de neguentropía. Un sistema sintrópico es una estructura disipativa.
 Sistema abierto: un estado y características de ese estado en el que un sistema interactúa continuamente con su entorno. Los sistemas abiertos son aquellos que mantienen su estado y exhiben las características de apertura anteriormente mencionadas.
 Sistema aislado: sistema en el que la masa - energía total se conserva sin que ocurra ningún intercambio externo.
 Sistema autoorganizado: sistemas que normalmente (aunque no siempre) muestran propiedades emergentes.
 Sistema cerrado: un sistema que puede intercambiar energía (como calor o trabajo), pero no materia, con su entorno. 
 Sistemas de actividad humana: sistemas sociales diseñados y organizados para un propósito, que logran mediante el desempeño de funciones específicas.
 Sistemas evolutivos: un tipo de sistema que se reproduce con mutación. 
 Sostenibilidad: la capacidad de un sistema para mantenerse sin pérdida de función durante largos períodos de tiempo. En términos humanos, es un ideal de administración creativa y responsable de los recursos, humanos, naturales y financieros, para generar valor de las partes interesadas al tiempo que contribuye al bienestar de las generaciones actuales y futuras de todos los seres.
 Subsistema: Un componente importante de un sistema. Se compone de dos o más componentes interactivos e interdependientes. Los subsistemas de un sistema interactúan para lograr su propio propósito (s) y el (los) propósito (s) del sistema en el que están integrados.
 Suprasistema: la entidad que se compone de una serie de sistemas de componentes organizados en relaciones que interactúan con el fin de servir a su suprasistema de incrustación.

Referencias

Enlaces externos 

 Web Dictionary of Cybernetics and Systems from the Principia Cybernetica Web.
 The ASC Glossary of Cybernetics by the American Society for Cybernetics
  by Stuart Umpleby (ed.) from the American Society for Cybernetics.
 International Encyclopedia of Cybernetics and Systems, edited by Charles François, (1997) München: K. G. Saur.

Cibernética
Anexos:Glosarios de matemáticas
Teoría de sistemas